Brasil
 Catedral Metropolitana de Diamantina — em Minas Gerais
 Catedral de Santo Antônio (Campo Maior) — no Piauí
 Catedral de Santo Antônio de Pádua (Governador Valadares) — em Minas Gerais
 Igreja de Santo Antônio de Guaratinguetá — em São Paulo
 Catedral de Santo Antônio de Pádua (Patos de Minas) — em Minas Gerais

Santo Antonio